Argithea kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Argithea, kommun, Thessalien, Nomós Kardhítsas, 
 Argithéa (ort i Grekland, Thessalien), Nomós Kardhítsas, 
 Argithéa (ort i Grekland, Attika), Nomarchía Anatolikís Attikís,